Сан Хуан Њуми има више значења:

 Општина Сан Хуан Њуми (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Њуми (Сан Хуан Њуми, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику